Dan Iliakis, (född 25 april 1982 i Scarborough, Kanada), är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tidigare har spelat för bland annat Mora IK och Örebro HK. Från säsongen 2013/2014 spelar Dan Iliakis i Södertälje SK.

Klubbkarriär

Referenser

Födda 1982
Idrottare från Toronto
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Georgetown Raiders
Spelare i Mora IK
Spelare i Örebro HK